Aab: Derivación del apellido Ab (en alemán "fuera") que ha su vez está relacionado con los alemanes del Volga.

Aab, como apellido, puede referirse a:

 Jaak Aab (n. 1960), político estonio.
 Kristo Aab (n. 1985), jugador de baloncesto estonio.
 Vitalij Aab (n. 1979), jugador de hockey sobre hielo alemán.

Además, puede hacer referencia a:
 AaB (Aalborg Boldspilklub), club polideportivo (de fútbol, hockey sobre hielo y balonmano) en Aalborg (Dinamarca).
 AAB (Akita Asahi Broadcasting), canal de televisión japonés.
 AAB, código de la IATA para el aeropuerto de Arrabury, en Australia.
 AAB, código de la ICO para el aeropuerto de Abelag, en Bélgica.